Профили мужества — многозначное понятие. Возможные значения:
 «Профили мужества» — биографическая книга Джона Фицджеральда Кеннеди.
 «Профили мужества» — американский сериал-антология, основанный на книге.
 Названная в честь книги премия.